Андре Лефевр (): Лефевр, Андре (1834—1904) — французский антрополог, философ и лингвист, историк.
 Лефевр, Андре (1869—1929) — французский политик.
 Лефевр, Андре (1894—1964) — французский автомобильный инженер.